Velika nagrada Frontieresa 1930 je bila deveta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1930. Odvijala se je 9. junija 1930 v belgijskem mestu Chimay.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 
|  Georges de Marotte
| Privatnik
| Salmson GP
| 10
| 59:22
|-
! 2
| 
|  Roger Rouleau
| Privatnik
| Alfa Romeo RLTF
| 10
| +37 s
|-
! 3
| 
|  Emile Cornet
| Privatnik
| Bugatti T35
| 10
| +3:12
|-
! 4
| 
|  Abel Blin d'Ormont
| Privatnik
| Bugatti T44
| 10
| +8:41
|-
! 5
| 
|  Arthur Legat
| Privatnik
| '''Bugatti T37A
| 10
| +12:57
|-
! Ods
| 
|  Robert Vidal
| Privatnik
| Bugatti T35A
| 
| Trčenje
|-
! Ods
| 
|  Willy Longueville
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| Motor
|}

Viri
 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930